A Night at the Opera je lahko:

A Night at the Opera (film), film bratov Marx.
A Night at the Opera (album), album angleške rock skupine Queen
A Night at the Opera (album, Blind Guardian), album nemške metal skupine Blind Guardian